Зеленушка (Symphodus) — рід риб родини Губаневих (Labridae).

Види 
 Symphodus bailloni (Valenciennes in Cuvier & Valenciennes, 1839)
 Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788) — Зеленушка-орябок
 Symphodus doderleini Jordan, 1890
 Symphodus mediterraneus (Linnaeus, 1758)
 Symphodus melanocercus (Risso, 1810)
 Symphodus melops (Linnaeus, 1758) — Зеленушка темносмуга
 Symphodus ocellatus (Forsskål, 1775) — Зеленушка плямиста
 Symphodus roissali (Risso, 1810) — Зеленушка-перепілка
 Symphodus rostratus (Bloch, 1791) — Губань носатий
 Symphodus tinca (Linnaeus, 1758) — Зеленушка-рулена

Література 
 

Губаневі

Роди риб